Beckett in White - A Comédia é uma peça de teatro brasileira, adaptada de Play, de Samuel Beckett com direção de Mauricio Lencastree (Cia dos Insights).

O espetáculo esteve em cartaz no Brasil desde 1993, passando pelas cidades de São Paulo, e Rio de Janeiro.

Peças de teatro do Brasil